Финал Кубка Испании по футболу 1984/1985 состоялся 30 июня 1985 года. «Атлетико» из Мадрида оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао со счётом 2:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1985
Испания
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 30 июня
Июнь 1985 года
Спорт в Испании в 1985 году
Спортивные соревнования в Мадриде